Вавилов, Сергей: Вавилов, Сергей Васильевич (1914—1941) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Вавилов, Сергей Иванович (1891—1951) — советский физик, академик и президент АН СССР.
 Вавилов, Сергей Николаевич (1917—1984) — советский рабочий-металлург, Герой Социалистического Труда.